Volčja Jama je lahko:
 Volčja Jama, naselje v občini Šmartno pri Litiji
 Volčja Jama, naselje v občini Trebnje

Naselja v Sloveniji